Рёпке () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рёпке, Вильгельм (1899—1966) — немецкий и швейцарский экономист.
 Рёпке, Курт (1896—1966) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал пехоты, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.
 См. также 
 Репка (значения)
 Репки